Frenchman Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Frenchman Lake, Nova Scotia, sjö, 
 Frenchman Lake, Yukon, sjö,